Jerzy Bożyk – krakowski pianista i wokalista jazzowy
 Maks Bożyk – polski aktor żydowskiego pochodzenia
 Artur Bożyk – polski piłkarz